Список пещер Крыма — природные пещеры на территории полуострова Крым.

Карстоведческое и спелеологическое районирование Крыма 
На территории полуострова исследовано более 1100 пещер. В их числе крупнейшие пещеры полуострова: глубочайшая — шахта Солдатская глубиной 517 м, и длиннейшая в известняках — Красная на Долгоруковской яйле протяженность свыше 14 км. Однако большинство — небольшие пещеры, поэтому лишь примерно половина их имеет названия. Практически все эти пещеры сосредоточены в пределах Горно-Крымской карстовой области, в Равнинно-Крымской карстовой области преобладает закрытый карст с незначительными поверхностными проявлениями в виде воронок, трещин и провалов. На Керченском и Тарханкутском полуостровах имеется большое количество прибрежных эрозионных и карстовых гротов, часть из них подводные.

В настоящее время предложено следующее районирование карста Крымского полуострова.

 А. Крымско-Кавказская карстовая страна.
 I. Провинция Горного Крыма.
 1. Горно-Крымская карстовая область,
 1. Байдарско-Балаклавский карстовый район;
 2. Ай-Петринский карстовый район;
 3. Ялтинский карстовый район;
 4. Никитско-Гурзуфский карстовый район;
 5. Бабуганский карстовый район;
 6. Чатырдагский карстовый район;
 7. Демерджинский карстовый район;
 8. Долгоруковский карстовый район;
 9. Карабийский карстовый район;
 10. Восточно-Крымский карстовый район;
 11. Западно- Южнобережный карстовый район;
 12. Восточно-Южнобережный карстовый район;
 13. Судакский карстовый район;
 14. Качинско-Курцовский карстовый район;
 15. Салгирско-Индольский карстовый район;
 16. Агармышский карстовый район.
 2. Предгорно-Крымская карстовая область
 17. Севастопольский карстовый район;
 18. Бахчисарайский карстовый район;
 19. Симферопольский карстовый район;
 20. Белогорский карстовый район.
 Б. Восточно-Европейская карстовая страна.
 II. Провинция Скифской плиты.
 3. Равнинно-Крымская карстовая область,
 21. Западно-Тарханкутский карстовый район;
 22. Восточно-Тарханкутский карстовый район;
 23. Северно-Тарханкутский карстовый район;
 24. Альминский карстовый район;
 25. Присивашский карстовый район;
 26. Центрально-Крымский карстовый район;
 27. Северо-Керченский карстовый район;
 28. Южно-Керченский карстовый район.

Пещеры Крыма, имеющие спелеологическую категорию сложности

Прочие пещеры 

 Бездонный колодец (Кубриалы-Кыр)
 Мушиная (пещера)
 Пещера Фассо
 Пещера Мамина
 Кара-Котин (пещера)
 Кильсе-Чех (пещера) КН 703-2
 Кильсе-Чех-Опте (пещера)
 Туманная (пещера)
 Необходимая (пещера)
 Боярышникова (пещера)
 Овечья
 Снежный Колодец
 Лестничная
 Три ноздри
 Летучая мышь
 Седая
 Каминная
 Коралловая
 Козлёнок
 Хаджихоба
 Голубинная (Коль-Баир)
 Голубинная (Караби-Яйла)
 Верхняя
 Бараны
 Висячая
 Медовая
 Медвежья
 Жемчужная
 Мисхорская
 Ставрикайская
 Басман-3
 Басман-5
 Басман-7
 Ени-Сала II и III
 Туакская
 Карстовые шахты Эгиз-Тинах I,II,III
 Карстовая шахта Тисовая
 Карасу-Баши

Гроты 
 Грот Пушкина
 Грот Шаляпина
 Грот Воронцова
 Киик-Коба
 Данильча-Коба
 Коровий грот (Туар-Коба)
 Волчий грот
 Пещера-грот Сюрень
 Грот Голицина

Примечания

Литература 
 
Вахрушев Б. А. Карстовый геоморфогенез Крымско-Кавказского горно-карстового региона : автореф. дисс. док. геогр. наук : 11.00.11. — Киев, 2004. — 38 с.
 Вахрушев Б. А. Районирование карста Крымского полуострова // Спелеология и карстология. — 2009. — № 3. — С. 39-46.
 Гвоздецкий Н. А. Проблемы изучения карста и практика. — М.: Мысль, 1972. — 391 с.
 Дублянский В. Н., Дублянская Г. Н. Карстоведение. Часть 2. Региональное карстоведение. — Пермь: ПГУ, 2008. — 267 с.
 Дублянский В. Н., Дублянская Г. Н. Картографирование, районирование и инженерно-геологическая оценка закарстованных территорий — Новосибирск, 1992. — 144 с.

 
 Перечень классифицированных пещер СССР  1989 год Составитель Шакир Ю. А. при участии Киселева В. Э., Климчука А. Б., Кузнецова В. С., Малкова В. Н., Немченко Т. А., Соколова Ю. В. Утверждено постановлением президиума Всесоюзной федерации туризма от 25 июня 1988 года № 6—12

 Б. А. Вахрушев Районирование карста Крымского полуострова // Спелеологія і карстологія. — 2009. — № 3. — С. 39-46